Baudichon ist der Familienname folgender Personen:

 François-de-Paul Baudichon (1812–1882), Apostolischer Vikar der Marquesas-Inseln
 Simon Baudichon († 1584), französischer Arzt